Caucagua peut désigner :

Toponymes

Caucagua : ville et chef-lieu de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 Caucagua : l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Miranda ;
 Río Caucagua : rivière, affluent en rive droite du río Apure.

Homonymie de toponyme